Słońsk est le nom de deux lieux de Pologne situés dans la voïvodie de Lubusz :
 Słońsk, un gmina de la powiat de Sulęcin
 Słońsk, un village chef-lieu de la gmina